Couse steht für
Kuse, Stangenwaffe
 Eanger Irving Couse (1866–1936), US-amerikanischer Maler